Oratorio del Preziosissimo Sangue — oratório no rione Monti, Roma
 Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo al Gianicolense — igreja no quartiere Ginicolense, Roma
Cappella dei Missionari del Preziosissimo Sangue — capela no quartiere Tuscolano, Roma
 Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo ad Appio Latino — igreja no quartiere Appio Latino, Roma
 Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo a Tor di Quinto — igreja no quartiere Tor di Quinto, Roma

Desambiguações de antropônimos